Rezultati Prvenstva Avstralije 1939 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Emily Westacott je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Wynne (drugi krog)
  Thelma Coyne (polfinale)
  Nell Hopman (finale)
  Joan Hartigan (polfinale)
  Dorothy Stevenson (drugi krog)
  Emily Westacott (prvakinja)
  May Hardcastle (četrtfinale)
  Sadie Berryman (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1939